Подгородняя — топоним, обозначающий «находящийся под городом» (у города):

 Подгородняя (до 2019 г. — Новоселовы)— деревня в Орловском районе Кировской области.
 Подгородне-Петровское (в 18-19 веке Подгородняя либо Петровская) — бывшая слобода, ныне вошедшая в состав Симферополя.
 Подгородняя — платформа Южной железной дороги в Харькове.
 Подгородная Каменка - село в Ульяновской области в городском округе Ульяновск.
 Подгородняя Покровка — село в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Подгородняя Слободка (ранее Подгородня) — деревня в Суземском районе Брянской области.

См. также 
 Подгородная
 Подгороднее
 Подгородное